Floriani ist der Familienname folgender Personen:

 Maria Floriani Squarciapino (1917–2003), italienische Klassische Archäologin
 Yuri Floriani (* 1981), italienischer Hindernis- und Langstreckenläufer